Тиджани Белаид (; ) — тунисский футболист французского происхождения, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник юношеских команд футбольных клубов «Париж» и «Интернационале». В последнем начал профессиональную карьеру, приняв участие в матче сезона 2004/05 против «Реджины», который стал единственным матчем проведенным Тиджани за итальянский клуб.

В январе 2007 году перешёл на правах аренды в нидерландский клуб «ПСВ», но не провёл ни одного официального матча за команду.

Привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Славия» (Прага), в состав которого присоединился в 2007 году. Сыграл за пражскую команду следующие четыре сезона. За это время дважды завоевывал титул чемпиона Чехии.

В 2011 года перешёл в английский клуб «Халл Сити». 17 января этого же года дебютировал за новый клуб в матче Чемпионшипа против «Кардифф Сити».

31 августа 2011 года подписал двухлетний контракт с кипрским клубом «АПОЭЛ». Дебют за «легенд» состоялся 15 октября в матче против «АЕЛ» (Лимасол), где он вышел на замену во втором тайме. 19 ноября 2011 года он забил первый гол за кипрский клуб, в матче против «Эрмис».

В конце января 2012 подписал шестимесячный контракт с немецким клубом «Унион» (Берлин). В январе 2013 года перешёл в португальский «Морейренсе». Сезон 2013/14 провёл в болгарском «Локомотиве».

7 июля 2014 года подписал двухлетний контракт с клубом «Клуб Африкэн».

17 января 2017 года «Верия» официально объявила о приобретении полузащитника Белаида до конца сезона 2016/2017.

26 апреля 2017 года подписал однолетний контракт с «Шривиджая».

В марте 2021 года Белаид заключил соглашение с киргизским клубом Премьер-Лиги «Алай» (Ош).

Сборная 
В 2006 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Туниса.

Личная жизнь 
Его брат, Аймен, также является профессиональным футболистом.

Достижения 
 Чемпион Чехии: 2007/08, 2008/09

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Туниса
Футболисты Франции
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Париж»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Клуб Африкен»
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Сриуиджая»
Игроки ФК «Борнео»
Игроки ФК «Аль-Мухаррак»
Игроки ФК «Эрбиль»
Игроки ФК «Высочина»